Moretti:
 Emiliano Moretti (* 1981, Rom), en italiensk fotbollsspelare (försvarare)
 Fabrizio "Fab" Moretti (* 1980, Rio de Janeiro), spelar trummor i rockgruppen The Strokes
 Giovanni "Nanni" Moretti (* 1953), en italiensk filmskapare
 Giuseppe L. Moretti (1782, Roncaro –  1853), en italiensk botaniker och mykolog
 Mario Moretti (* 1946, Porto San Giorgio), en italiensk före detta terrorist